Третий чемпионат Украины по футболу был разыгран с 8 августа 1993 года по 19 июня 1994 года. Победителем стало киевское «Динамо».

История 
В отличие от прошлого сезона, на этот раз «Динамо» не получило серьёзной конкуренции. Главный соперник киевлян прошлого сезона, днепропетровский «Днепр», сильно сдал, заняв, в итоге, только 4-е место. Его место попытался занять донецкий «Шахтёр», однако выиграв 16 из 17 домашних матчей, на выезде «горняки» постоянно имели проблемы, одержав лишь 4 победы.

За весь сезон «Динамо» проиграло лишь один матч — против «Шахтёра», в Донецке, за пять туров до конца чемпионата. «Шахтёр», который впервые занял 2-е место в чемпионате Украины, в то время имел довольно слабую поддержку — средняя посещаемость домашних матчей составила всего 3600 зрителей

Участники

Региональное распределение

Составы

Результаты

Итоговая таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|}

Лидеры по туру

Итоги 
По итогам сезона киевское «Динамо» получило право выступать в Лиге чемпионов УЕФА, донецкий «Шахтёр» — в Кубке УЕФА, а одесский «Черноморец» — в Кубке обладателей кубков УЕФА. Черновицкая «Буковина» и харьковский «Металлист» покинули высшую лигу. Из первой лиги в высшую вышли ивано-франковское «Прикарпатье» и николаевский «Эвис»

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 1993/1994 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 1993/1994 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 1993/1994 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 1993/1994 на сайте RSSSF
 Чемпионат 1993/1994 на wildstat.ru
 Сезон 1993/1994 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 1993/1994 на stat-football.com

1993/1994
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994
Футбол на Украине в сезоне 1993/1994